Ōishi Yoshio (1659-1703), un samouraï japonais
 Takao Oishi (né en 1964), un footballeur japonais
 Nobuyuki Oishi (né en 1939), un footballeur japonais
 Yoshino Ōishi (née en 1944), une photojournaliste japonaise
 Oishi Shuishiro, un des personnages du manga Le Prince du tennis
 Ōishi Wasaburō (1874-1950), un météorologue et espérantiste japonais
 Saburô Ôishi (fl. 1940), un paléobotaniste japonais

 autres
 (3379) Oishi, un astéroïde de la ceinture principale découvert le 6 octobre 1931 par l'astronome allemand Karl Wilhelm Reinmuth